Villatte ist der Familienname folgender Personen:

 Césaire Villatte (1816–1895), deutscher Romanist und Lexikograf
 Eugène-Casimir Villatte (1770–1834), französischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Vilatte